La quaranta-unena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina, denominada en el seu moment OK Lliga, s'inicià el 26 de setembre de 2009 i finalitzà el 12 de juny de 2010. La novetat d'aquesta edició respecte a temporades anteriors fou l'eliminació de la fase final del campionat (play-off), de manera que el primer classificat de la fase regular seria el campió de la competició. El FC Barcelona obtingué el campionat aconseguint, d'aquesta manera, el seu 23è títol de lliga, essent el 13è consecutiu.

Participants 
Els equips participants en la competició foren:

  BARCELONA Sorli Discau
  Tecnol REUS DEPORTIU
  Grup LLORET
  Astral Pool MAÇANET
  CP CERCEDA
  Sidorme Hotels GEiEG
  Enrile PAS ALCOI
  Cemento Teide TENERIFE

  Caixa Penedès VILAFRANCA
  VILANOVA L'Ull Blau
  Roncato VIC
  Coinasa LICEO
  NOIA Freixenet
  Proinosa IGUALADA
  Sather BLANES
  Grup Castillo LLEIDA

Llegenda

Classificació 
La classificació de la competició fou:

Resultats

Màxims golejadors 
Els màxims golejadors de la competició foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la Reial Federació Espanyola de Patinatge 

Lliga espanyola d'hoquei sobre patins masculina
Competicions d'hoquei sobre patins del 2009
Competicions d'hoquei sobre patins del 2010